Бухало — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бухало Андрій Володимирович (1981—2022) — підприємець, Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бухало Денис Сергійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Бухало Гурій Васильович (* 1932 — † 2008) — український історик, краєзнавець, професор
 Бухало Сергій Максимович (* 1907 — † 1988) — український радянський політичний і державний діяч

Українські прізвища